Джи́мми Стю́арт:* Джимми Стюарт (1908—1997) — американский киноактёр.
 Джимми Стюарт (1934—2013) — ирландский политик, генеральный секретарь, затем председатель Коммунистической партии Ирландии. См. также 
 Стюарт, Джеймс